Натуральне число 1039
 1039 рік до нашої ери
 1039 рік нашої ери